Este anexo lista os clubes líderes do ranking da IFFHS desde Janeiro de 1991.

Ranking
Classificações de futebol